Battifollo ima više značenja:
 Battifollo, Arezzo
 Battifollo, Cuneo
 Battifollo, La Spezia